Newspaper Row ist der Name verschiedener Stadtteile in den Vereinigten Staaten und war vor allem im 19. und 20. Jahrhundert, der Ort, an dem diverse Zeitungen ihren Sitz bzw. ihre Büros hatten:

 Newspaper Row (Boston), Stadtteil von Boston, Massachusetts, mit Eintrag im National Register of Historic Places
 Newspaper Row (Minneapolis), Stadtteil von Minneapolis, Minnesota
 Newspaper Row (San Francisco), Stadtteil von San Francisco, Kalifornien
 Newspaper Row (Washington, D.C.), Stadtteil von (Washington, D.C.)
 Spitzname der Park Row (Manhattan), Straße in Manhattan, New York City, New York